Die Blancpain GT Series 2018 begann am 6. April in Zolder und endete am 30. September in Barcelona. Die Saison umfasste 10 Rennen.

Kalender

Wertungen

Gesamt

Team

Fahrer

Teilnehmer

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2018